Акелайтис — литовская фамилия. Известные носители:

 Гедиминас Акелайтис (род. 1953) — литовский врач и политический деятель;
 Гинтаутас Акелайтис (1949—2020) — литовский лингвист
 Йуозас Акелайтис (1880—1949) — литовский книгоноша
 Микалоюс Акелайтис (1829—1887) — литовский просветитель, писатель, издатель.